Csehország
 Jestřebí, település a Česká Lípa-i járásban
 Jestřebí, település a Náchodi járásban
 Jestřebí, település a Šumperki járásban
 Rájec-Jestřebí, település a Blanskói járásban
 Jestřebí, település a Česká Lípa-i járásban
 Jestřebí, Brtnice településrésze a Jihlavai járásban
 Lengyelország
 Jastrzębie-Zdrój (csehül Lázně Jestřebí), város a Sziléziai vajdaságban